Роман Огульчанский (род. 7 февраля 1992 года) — украинский боец смешанных единоборств, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2015 года. Известен по участию в турнирах престижной бойцовской организации ACA.

Спортивные достижения 
 Призер чемпионата мира по рукопашному бою; 
 Победитель и призер Международных соревнований по борьбе вольного стиля, самбо, смешанных единоборств; 
 Призер Чемпионата мира по профессиональному боевому самбо (Москва, 2015-2016);
 Мастер спорта международного класса.

Статистика ММА 

|-
|Поражение
|align=center|12-4
| Давлатманд Чупонов
|Техническим нокаутом (удары)
|ACA 147: Вартанян - Раисов
| 
|align="center"|1
|align="center"|2:07
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
| Александр Ковалев
|Решением (единогласным)
|ACA 139: Вартанян - Илунга
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
| Абдусамад Сангов
|Нокаутом (удар ногой в голову и добивание)
|ACA 116: Балаев - Фроес
|
|align="center"|1
|align="center"|3:14
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|10-3
| Андрей Гончаров
|Решением (единогласным)
|ACA 107: Емельяненко - Исмаилов
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Сочи, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-2
| Жоао Пауло Родригес де Соуза
|Нокаутом (удар)
|Donetsk MMA Federation - United Donbass 2
|
|align="center"|3
|align="center"|4:54
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
| Александр Дурыманов
|Решением (единогласным)
|ProFC Shvets vs. Silva
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
| Сергей Андреев
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|FIGHT MASTERS PRODUCTIONS "REVIVAL"
|
|align="center"|1
|align="center"|4:05
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
| Денис Солодов
|Сабмишном (удушение анаконды)
|Oplot Fight Club Donbass Championship: Battle for the Belt
|
|align="center"|1
|align="center"|N/A
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
| Антон Прокопенко
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|UBS Don Cup
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|Таганрог, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|5-2
| Гусейн Эсенбаев
|Решением (единогласным)
|ProFC 64 Tibilov vs. Shvets
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|4-2
| Гусейн Гаджиев
|Решением (единогласным)
|ProFC 62 Lightweight Grand Prix Finals
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
| Вазир Халибеков
|Сабмишном (удушение)
|Club Alexander The Don Battle
|
|align="center"|2
|align="center"|2:15
|Донецк, Украина
|
|-
|Победа
|align=center|3-1
| Ильяс Хайпаев
|Решением (единогласным)
|ACB 25 - Young Eagles 3
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Грозный, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-1
| Саламбек Ильясов
|Единогласным решением
|MMA Smolensk International Fight Tournament
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Смоленск, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
| Андрей Кутков
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Stalingrad Fight Club Stalingrad Valor
|
|align="center"|2
|align="center"|1:25
|Волгоград, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
| Ренат Лятифов
|Решением (единогласным)
|Oplot & Profi Sport Oplot DNR
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|Донецк, Украина
|.
|}

Примечания

Ссылки 
 Профиль Роман Огульчанский на сайте Fighttime 

Бойцы смешанных единоборств России